

Cinéma 
 The Party est un film américain de Zion Myers, sorti en 1925 ;
 The Party, titre original du film américain La Party, de Blake Edwards, sorti en 1969 ;
 The Party est un film britannique de Sally Potter, sorti en 2017 avec entre autres Kristin Scott Thomas et Cillian Murphy.

Théâtre 
 The Party, est une pièce de théâtre de Jane Arden jouée pour la première fois le  au New theatre de Londres.

Musique 
 The Party est la huitième chanson issue de l'album † du groupe Justice sorti en 2007.

Autres 
 The Party, demoparty ayant eu lieu au Danemark entre 1991 et 2002 ;
 The Party, un groupe de musique pop américain.

Voir aussi